Hermine Horiot, violoncelliste française ;
Hugo Horiot, écrivain, comédien, réalisateur français.